Leumann ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Bergara Leumann (1932–2008), argentinischer Schauspieler
 Ernst Leumann (1859–1931), deutscher Indologe
 Helen Leumann (1943–2014), Schweizer Politikerin (FDP)
 Katrin Leumann (* 1982), Schweizer Mountainbikerin und Querfeldein-Fahrerin
 Manu Leumann (1889–1977), deutscher Indogermanist